Hagestolz steht für
Hagestolz, Alleinstehender, Junggeselle
Der Hagestolz, Gemälde von Carl Spitzweg, um 1880
Der Hagestolz, Erzählung von Adalbert Stifter, 1844/45
Der Hagestolz, Drama von Iwan Sergejewitsch Turgenew, 1849
Die Hagestolzen, Drama von August Wilhelm Iffland